NRG Band è un gruppo pop kosovara di etnia albanese. La band è formata dal cantante Besnik, il chitarrista Arben, il bassista Meti e l'ultimo arrivato Vedat Maxhuni il tastierista.

Storia
NRG Band è stata fondata nel 2000 con Besnik, Arben e Meti. In origine, erano per lo più un club con cover di altre band pop. Dopo che la band è stata invitata al festival pop BBC a Tirana, la band ha iniziato con successo e diventare famosa. Si sono esibiti in altri festival come BBC di Pristina e Mostra Fest nel 2003 e 2004. Nel frattempo, il frontman Besnik appariva anche con il gruppo a Rritmit të Rrugës. Nella fine del 2004 fu pubblicato il primo album Ama ... che contiene dodici canzoni. In questo album, ci sono caratteristiche con Babuka, Ritmi i Rrugës, Etno Engjujt e con il cantante Adelina Thaci .

Poco dopo l'uscita del primo album il venne tastierista Vedat Maxhuni con la band. Su i concerti di pubblicazione Vedat era anche incluso.

Nell'aprile 2006, seguì il secondo album Paja Paja. Nello stesso anno ha preso parte alla cerimonia di premiazione di Kenga Magjike con la canzone Luja Bab Luja. L'anno seguente la band ha preso parte con la canzone Hajde me mu ni Nate nella stessa cerimonia. In entrambi gli anni, hanno vinto diversi premi a questa cerimonia.

Discografia

Album
 2004: Ama ...
 2006: Paja Paja

Canzoni 
 2006: Luja Bab Luja
 2007: Hajde me mu ni natë
 2007: AIDA
 2007: As fejesa e as martesa (ft. Orianda Huta)
 2009: Shehide
 2010: Atmosfera
 2010: Me Gaz e Lot
 2011: Rina
 2011: Veq Asaj (ft. Capital T)
 2011: Ashtu sikur dje
 2012: Magdallena
 2013: Pa ty so ka rrihet
 2014: As 5 Pare

Note

Collegamenti esterni